Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 s'est disputée du 10 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Margaret Smith Court.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Beckenham